Roses Are Red peut désigner :

Cinéma 
 Roses Are Red, film américain réalisé par James Tinling, sorti en 1947 ;

Musique 
 Roses Are Red, groupe de rock alternatif américain ;
 , album de Bobby Vinton ;
 Roses Are Red, chanson d'Aqua ;
 , un single du groupe américain de RnB contemporain , sorti en 1988 ;

Littérature 
 Roses Are Red, roman de James Patterson, sorti en 2000 ;